Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 1999 — фінальний матч розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 1998—1999 років, у якому зустрілися англійський «Манчестер Юнайтед» та німецька «Баварія». Матч відбувся 26 травня 1999 року у місті Барселона (Іспанія) на стадіоні «Камп Ноу». Перемогу з рахунком 2:1 здобув «Манчестер Юнайтед».

Шлях до фіналу 

|bgcolor=#c1e0ff|Кінцевий результат
|colspan=4 align=center valign=top|Група D переможець

|}
|- style="background:#c1e0ff"
|Суперник
|За сумою  двох матчів
|1-й матч
|2-й матч
|Плей-оф
|Суперник
|За сумою  двох матчів
|1-й матч
|2-й матч
|-
|align=left| Інтернаціонале
|3–1
|2–0 (В)
|1–1 (Г)
|style="background:#c1e0ff"|Чвертьфінали
|align=left| Кайзерслаутерн
|6–0
|2–0 (В)
|4–0 (Г)
|-
|align=left| Ювентус
|4–3
|1–1 (В)
|3–2 (Г)
|style="background:#c1e0ff"|Півфінали
|align=left| Динамо Київ
|4–3
|3–3 (Г)
|1–0 (В)
|}

Деталі матчу

Посилання 

 Ліга чемпіонів УЄФА 1998/1999 

1999
Ліга чемпіонів УЄФА 1998—1999
1999
Травень 1999